Příjmení Kratochvil nosí více významných osobností:

 Antonin Kratochvil – rozcestník
 Jef Kratochvil (1943–2018) – český fotograf
 Jiří Kratochvil (* 1940) – český spisovatel
 Josef Kratochvil – rozcestník

Podobné 
 Kratochvíl